Энвер Аббасгулу оглы Аблуч (род. 6 января 1947, Ждановский район Азербайджанская ССР, ныне Бейлаганский район Азербайджана) — азербайджанский кино, , , заслуженный деятель искусств Азербайджана (2006).

Биография 
Родился в семье политэмигрантов из Ирана. В 1968 году окончил актёрский факультет Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, затем в 1973 году — режиссёрский факультет ВГИКа, ученик Л. Кулешова.

Режиссёр игрового и документального кино. Снял 7 художественных фильмов и 18 документальных фильмов.

С 1965 года работал в Бакинском театре юного зрителя, режиссёром Народного театра в Баку, актёром дубляжа на киностудии «Азербайджанфильм».

С 2006 года преподаёт режиссёрский курс в Государственной художественной гимназии.

С 2018 года — Персональный (президентский) пенсионер Азербайджана.

Избранная фильмография

Сценарист 
 1973 — Опасной морской дорогой (короткометражный)
 1995 — Всадник на белом коне

Режиссёр 
  — Опасной морской дорогой
  — Фирангиз
 1980 — Спроси у народа
  — Огненное сердце
  — Рыцари чёрного озера
  — Только ты
  — Окно
  — Бизнес
  — Всадник на белом коне
 2002 — Доктор Джавад Хейят
 2003 — Балаш и Медина
 2003 — Сохраб Тахир
 2004 — Мухаммед Бирия
 2005 — Али Туде
 2006 — Мухаммедгусейн Шахрияр
 2010 — Опрокинутый свет
  — Актриса
 2014 — Вспомни меня
 2016 — Легендарные певицы

Актёрские работы 
  — Родные берега
  — Окно — директор

Награды 
 Заслуженный деятель искусств Азербайджана (2006).
 На Всесоюзном кинофестивале в Минске (1985) фильм «Рыцари чёрного озера» был награждён Призом ЦК ВЛКСМ.
 Фильм «Всадник на белом коне» выиграл первую премию на Международном фестивале детских фильмов в Исламской Республике Иран.
 Документальный фильм «Məhəmməd Biriya» стал лауреатом на Международном кинофестивале в Швеции (2004).
 В 2012 году первый совместный азербайджанско-иранский фильм «Tərsinə çevrilən dünya» режиссёра Энвер Аблуча отмечен дипломом на Международном кинофестивале в Исламской Республике Иран.
 Рыцари чёрного озера выиграл приз ЦК ВЛКСМ на XVIII Всесоюзном кинофестивале (1985).

Литература 
 Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan. Ramiz Məmmədov. Kino. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, 2007.- səh. 816.

Ссылки 
 

Кинорежиссёры Азербайджана
Заслуженные деятели искусств Азербайджана
Выпускники Азербайджанского университета культуры и искусств
Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа